Хоруженко — украинская фамилия. Известные носители:
 Хоруженко, Алла Юрьевна (род. 1962) — советская, белорусская и голландская шашистка.
 Хоруженко, Никифор Гордеевич (1896—1966) — советский военачальник, генерал-лейтенант.